Кришан има више значења:

 Кришан (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Кришан (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Кришан (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Кришан (Кришан), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Кришан (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији